Экстра́кция (от ) — извлечение, вырывание, удаление.
 Экстракция — в широком смысле — массообменный процесс извлечения компонентов из смесей экстрагентами. Часто экстракция интенсифицируется диспергированием фаз. Экстракция жидкости .
 Экстракция — в огнестрельном оружии — извлечение стреляной гильзы из каморы ствола артиллерийского орудия или патронника стрелкового оружия и отбрасывание её после выстрела, а также извлечение патрона или гильзы при перезаряжании и разряжании оружия. Экстракция осуществляется специальными приспособлениями затворов: экстракторами (в артиллерийских орудиях) и выбрасывателями (в стрелковом оружии).
 Экстракция — действие по глаголу экстрагировать, то же, что экстрагирование. Экстракция зуба.

См. также 
 Экстракт
 Экстрактор — приспособление для автоматического выдвигания гильзы из ствола.
 Экстрактор — аппарат для извлечения масла из раствора.
 Эксфильтрация (тактика) — военная тактика